Taubenkopf ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Taubenkopf (Haardt) (), nahe Diedesfeld in der Haardt (Pfälzerwald), kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Taubenkopf (Schwarzwald) (), nahe Kappel im Schwarzwald, kreisfreie Stadt Freiberg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Taubenkopf (Sickinger Höhe) (), bei Bruchmühlbach in der Sickinger Höhe, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz